A Liga Portuguesa de Basquetebol (Seniores) de 2010/2011 foi a 78ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Futebol Clube do Porto conquistou o seu 11º Título.

Primeira Fase

Clasificação Fase Regular

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3165&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=3165&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014